Pein peut désigner :
 Louis-Auguste Théodore Pein (1810-1891), officier français ayant participé à la conquête de l'Algérie.
 Louis Auguste Théodore Pein (1867-1915), colonel français mort au cours de la Première Guerre mondiale (fils du précédent).